Sozialforum bezeichnet

 die seit 2001 regelmäßig stattfindenden Weltsozialforen,
 die seit 2002 regelmäßig stattfindenden Europäischen Sozialforen
 Sozialforen im deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz)
 Sozialforum in Deutschland
 Sozialforum in Österreich
 Sozialforum in der Schweiz
 Sozial- und Umweltforum Ostschweiz